

Волзький міський округ — міський округ, Волгоградська область
 Волзький міський округ — міський округ, Марій Ел